Флаг муниципального образования О́синский муниципальный район Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 марта 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5892.

Жители Осинского района, а также иные лица, находящиеся на территории Осинского района, обязаны уважать флаг.

Описание флага 
«Прямоугольное полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее в центре изображение липы, окружённой летящими к ней осами и стоящей на земле, воспроизведённой вплотную к нижнему краю полотнища; изображение выполнено в жёлтом и чёрном цветах».

Символика флага 
Флаг создан на основе исторического герба города Осы, являющегося административным центром района. Осинская лесная дача — исторический памятник природы Пермского края, в составе лесов липа занимает значительную часть. Основная фигура флага (как и на флаге города) — золотая липа — символизирует достаток и благополучие, мир и добрую волю, верность традициям предков.

Осы указывают на название района.

Чёрный цвет земли — символ плодородия, труда землепашцев, нефтяной промышленности района.

Голубой цвет (лазурь) символизирует надежду, возрождение, водные богатства района, чистоту его рек и воздуха.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, величия, постоянства, силы и великодушия.

Примечания 

Флаг